Miejscowości w USA:
 Polkville – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Smith
 Polkville – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cleveland